Attack on Titan 2 — видеоигра в жанре Hack and slash, основанная на одноимённой серии манги Хадзиме Исаямы, выпущенной для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Windows и Stadia.

Сюжет 
Игра охватывает сюжет первых 50 глав «Атаки на титанов» (также охватываемых первыми двумя сезонами аниме-адаптации), позволяя игроку создавать оригинального персонажа и взаимодействовать с персонажами манги.

Последняя миссия игры имеет оригинальную концовку, отдельную как от аниме, так и от манги.

DLC «Финальная битва» охватывает главы с 51 по 90 манги (также охватывается третий сезон аниме).

Игровой процесс 
Игра имеет затененную графику и показывает, как игрок побеждает титанов на больших открытых площадках. Ключевые новые функции по сравнению с первой игрой включают сюжетный режим, который полностью проходится в кооперативе, а также редактор создания персонажа.

Разработка 
Игра была разработана студией Omega Force и изданна Koei Tecmo, разработка началась вскоре после завершения первой игры. В интервью Polygon продюсер Хисаси Койнума и генеральный директор Omega Force Хидео Судзуки отметили, что ключевой акцент был сделан на том, чтобы сделать ИИ более развитым, а также сделать игру более сложной по сравнению с приквелом. Они также тесно сотрудничали с издателем манги Kodansha и писателем Хадзиме Исаямой в создании дополнительных элементов к истории. Демо-версия игры была выпущена в Японии 26 апреля 2019 года и по всему миру 7 мая 2019. DLC «The Final Battle» было выпущено 4 июля 2019 года в Японии и 5 июля в Северной Америке и Европе.

Критика 

Игра была продано тиражом 28 480 копий PlayStation 4 за первую неделю продаж в Японии, что поставило её на третье место в чарте продаж всех форматов. Версия для Nintendo Switch была продана тиражом 22 941 экземпляр за ту же неделю, в то время как версия для PlayStation Vita разошлась тиражом в 15 621 экземпляров.

Игра была номинирована на премию Национальной академии рецензентов индустрии видеоигр в номинации «Монтаж звука в игровом кинотеатре».

Примечания

Ссылки 
 https://www.koeitecmoamerica.com/attackontitan2/finalbattle/selectlang.html — официальный сайт игры.

Компьютерные игры 2018 года
Игры для Nintendo Switch
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Игры для PlayStation Vita